Суперку́бок Эсто́нии по футбо́лу 2019 () — двадцать четвёртый розыгрыш Суперкубка Эстонии, футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Эстонии и обладатели Кубка страны предыдущего сезона. Матч прошёл 3 марта 2019 года в Таллине, в нём встретились действующий чемпион страны таллинский «Нымме Калью» и обладатель Кубка Эстонии таллинская «Левадия».

Матч состоялся на стадионе «Спортланд Арена» в Таллине, вмещающем 1198 зрителей. Номинальным хозяином считался «Нымме Калью». «Левадия» на тот момент являлась действующим обладателем Суперкубка, одержав победу в прошлом сезоне над «Флорой».

Для «Нымме Калью» участие в матче Суперкубка стало третьим в истории, две предыдущие попытки (2013, 2016) были безуспешны. «Левадия» ранее участвовала в 15 розыгрышах, из которых победила в семи. В единственной личной встрече команд, в 2013 году, «Левадия» одержала победу со счётом 3:0.

По итогам матча обладателем Суперкубка 2019 года стал «Нымме Калью», одержавший победу со счётом 3:2, тем самым завоевал первый в своей истории Суперкубок. Счёт в матче на 39-й минуте открыл украинский легионер «Левадии» Игорь Жураховский, благодаря чему «Левадия» выиграла первый тайм. Однако затем «Нымме Калью» переломил ход игры и забил три гола подряд. Сначала капитан команды итальянец Максимилиано Удже реализовал пенальти, назначенный за снос бразильца Лилиу. На 60-й минуте получил травму колена вратарь «Левадии» Сергей Лепметс и был заменён на Артура Котенко. Уже через две минуты его ворота тоже были распечатаны — Алекс Тамм получил пас от Лилиу, прорвался по центру и забил гол. На 70-й минуте украинский легионер Андрей Маркович довёл счёт до 3:1 эффектным ударом «ножницами». Поставил точку в игре футболист «Левадии» Кирилл Нестеров, реализовавший штрафной удар.

Подробности

См. также 
 Суперкубок Эстонии по футболу
 Чемпионат Эстонии по футболу 2018

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ЭФС

Спорт в Эстонии в 2019 году
Суперкубок Эстонии по футболу
События 3 марта
Март 2019 года
Спортивные соревнования в Таллине
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2019